Юрий Писарев:
 Писарев, Юрий Алексеевич (1916—1993) — историк, академик РАН (1992).
 Писарев, Юрий Павлович (1922—1991) — советский футболист и хоккеист.